Явапаи — может означать:

 Явапаи () — группа индейских племен в Северной Америке
 Явапай () — округ штата Аризона, США.